«Лудогорец» () — болгарский профессиональный футбольный клуб из города Разград. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Лудогорец Арена» вместимостью более 8000 зрителей. Самый титулованный футбольный клуб чемпионата Болгарии 2010-х годов. Клуб назван в честь исторической области Болгарии Лудогорие, регион Южная Добруджа.

История клуба 
В 2001 году в Разграде был создан клуб «Разград 2000», который в 2010 году был переименован в «Лудогорец». 2010 год стал поворотным в истории клуба, он был приобретён болгарским бизнесменом Кирилом Домусчиевым, который поставил перед клубом амбициозную задачу, впервые в своей истории выйти в высший дивизион болгарского футбола.

Для выполнения этой задачи клубом были приобретены многие звёзды болгарского футбола, в результате за два сезона клуб прошёл дистанцию от группы «В» (третьего дивизиона), до группы «А», и в сезоне 2011/12 дебютировал в высшем дивизионе Болгарии, а в мае 2012 года выиграл кубок страны. Одолев в последнем матче сезона 2011/12 прямого конкурента софийский ЦСКА со счётом 1:0, «Лудогорец» впервые в истории выиграл чемпионат Болгарии. В сезоне 2012/13 команда вновь стала чемпионом Болгарии. В этом же сезоне на европейской арене «Лудогорец» пробился в раунд плей-офф Лиги чемпионов, однако там не сумел одолеть швейцарский «Базель». Вылет на этой стадии турнира позволил клубу попасть в групповой этап Лиги Европы.

В сезоне 2014/2015 «Лудогорец» вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, одолев «Стяуа» из Румынии. Матч ознаменовался тем, что из-за удаления вратаря на 119 минуте в ворота перед серией пенальти встал полевой игрок Космин Моци (замен у Лудогорца не осталось), который стал героем матча, отбив два пенальти (впервые в истории полевой игрок, вставший в ворота, сумел одержать победу в серии пенальти).

В сезоне 2015/2016 команда снова стала чемпионом Болгарии и благодаря успешной стадии плей-офф вновь вышла в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. В Лиге Европы УЕФА 2016/2017 дошла до 1/16 финала.

Достижения клуба 

 Первая лига
 Чемпион (11): 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022.
 Вторая лига
 Чемпион (1): 2010/11
 Третья лига
 Второе место (1): 2009/10
 Кубок Болгарии
 Победитель (2): 2011/12, 2013/14
  Финалист (1): 2016/17
 Суперкубок Болгарии
 Победитель (5): 2012, 2014, 2018, 2019, 2021
  Финалист (4): 2013, 2015, 2017, 2020

Тренеры клуба 

  Ивайло Петев (2010—2013)
  Стойчо Стоев (2013—2014, 2019—)
  Георгий Дерменджиев (2014—2015)
  Бруно Рибейро (2015)
  Эдуард Ераносян (2015)
  Георгий Дерменджиев (2015—2017)
  Димитр Димитров (2017—2018)
  Пауло Аутуори (2018)
  Павел Врба (2020)

Статистика выступлений с 2009 года 

* По итогам турнира плей-офф.

С сезона-2015/16 во Второй лиге принимает участие команда .

Выступления в еврокубках

Итоговая статистика 
По состоянию на 11 декабря 2020 года''

Текущий состав

Известные игроки 

  Александр Александров
  Михаил Александров
  Станислав Генчев
  Эмиль Гаргоров
  Светослав Дяков 
  Христо Златинский
  Йордан Минев
  Иван Стоянов
  Владислав Стоянов
  Георгий Терзиев
   Иван Чворович
   Марселинью
   Жуниор Кайсара
  Клаудио Кешеру
  Козмин Моци
  Андре Препелицэ
  Роман Безьяк
  Любомир Гулдан
  Младен Кашчелан
  Вирджил Мисиджан
  Теро Мянтюля
  Кристиан Кабаселе
  Хосе Паломино
  Брайан Ангуло
  Юнес Хамза
  Абель Анисе
   Джоди Лукоки
   Милан Борян

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es